Буча може да се отнася за:

Личности
 Когномен (Aemilii Buci) на фамилията Емилии
 Луций Емилий Буча, квестор по времето на Луций Корнелий Сула
 Луций Емилий Буча (fl. 54 пр.н.е.), triumvir monetalis

Населени места
 Буча — село в областта Ополе, Призренско, Косово
 Буча – град в Киевска област в Украйна